Dit is een lijst van planetoïden 104701-104800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 104701 - || 2000 GV164 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104702 - || 2000 GZ164 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104703 - || 2000 GK166 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104704 - || 2000 GM167 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104705 - || 2000 GS167 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104706 - || 2000 GZ167 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104707 - || 2000 GA168 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104708 - || 2000 GK168 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104709 - || 2000 GO168 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104710 - || 2000 GR168 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104711 - || 2000 GU168 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104712 - || 2000 GK171 || 5 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104713 - || 2000 GO171 || 5 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104714 - || 2000 GT171 || 2 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104715 - || 2000 GZ171 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104716 - || 2000 GM172 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104717 - || 2000 GH173 || 5 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104718 - || 2000 GQ174 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104719 - || 2000 GY174 || 3 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104720 - || 2000 GA175 || 3 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104721 - || 2000 GQ175 || 2 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104722 - || 2000 GU175 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104723 - || 2000 GY175 || 2 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104724 - || 2000 GK176 || 2 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104725 - || 2000 GX176 || 3 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104726 - || 2000 GX178 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104727 - || 2000 GY178 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104728 - || 2000 GP179 || 5 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104729 - || 2000 GT181 || 5 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104730 - || 2000 HQ || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104731 - || 2000 HB2 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104732 - || 2000 HH2 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104733 - || 2000 HT2 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104734 - || 2000 HU2 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104735 - || 2000 HZ2 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104736 - || 2000 HJ4 || 27 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104737 - || 2000 HG5 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104738 - || 2000 HX7 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104739 - || 2000 HU8 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104740 - || 2000 HY8 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104741 - || 2000 HC9 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104742 - || 2000 HY9 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104743 - || 2000 HW10 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104744 - || 2000 HX10 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104745 - || 2000 HN11 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104746 - || 2000 HZ11 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104747 - || 2000 HE12 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104748 - || 2000 HO12 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104749 - || 2000 HR12 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104750 - || 2000 HW12 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104751 - || 2000 HM13 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104752 - || 2000 HP13 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104753 - || 2000 HZ14 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104754 - || 2000 HC15 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104755 - || 2000 HF15 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104756 - || 2000 HW15 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104757 - || 2000 HF16 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104758 - || 2000 HR18 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104759 - || 2000 HY18 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104760 - || 2000 HD19 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104761 - || 2000 HF22 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104762 - || 2000 HO22 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104763 - || 2000 HT22 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104764 - || 2000 HG23 || 30 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104765 - || 2000 HN23 || 30 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104766 - || 2000 HG24 || 29 april 2000 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| 104767 - || 2000 HP25 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104768 - || 2000 HG26 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104769 - || 2000 HV26 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104770 - || 2000 HC28 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104771 - || 2000 HH28 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104772 - || 2000 HV28 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104773 - || 2000 HE29 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104774 - || 2000 HP29 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104775 - || 2000 HQ29 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104776 - || 2000 HW29 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104777 - || 2000 HP30 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104778 - || 2000 HX30 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104779 - || 2000 HR31 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104780 - || 2000 HX31 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104781 - || 2000 HA32 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104782 - || 2000 HJ32 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104783 - || 2000 HT32 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104784 - || 2000 HX32 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104785 - || 2000 HL33 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104786 - || 2000 HH35 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104787 - || 2000 HZ35 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104788 - || 2000 HD36 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104789 - || 2000 HL36 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104790 - || 2000 HP36 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104791 - || 2000 HG37 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104792 - || 2000 HJ37 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104793 - || 2000 HB38 || 28 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104794 - || 2000 HP38 || 28 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104795 - || 2000 HS39 || 29 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104796 - || 2000 HS40 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104797 - || 2000 HG41 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104798 - || 2000 HH41 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104799 - || 2000 HH42 || 28 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104800 - || 2000 HK42 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten